Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Mason (Ohio) bei Cincinnati. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 14. bis 22. Juli 2007 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Akiko Morigami mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Bethanie Mattek / Sania Mirza mit 7:64 und 7:5 gegen Alina Schidkowa / Tazzjana Putschak.

Anastassija Rodionowa wurde bei ihrem Spiel gegen Angelique Kerber wegen Unsportlichkeit disqualifiziert, nachdem sie zuvor einen Ball in Richtung deutscher Fans schlug.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Mason (Ohio)